Hamid

 Abdul Hamid (1927-2019), joueur de hockey sur gazon pakistanais.
 Abdul Hamid (1944-), avocat et homme d'État bangladais.
 Berlenti Abdel Hamid (1935-2010), actrice égyptienne.
 Bill Hamid (1990-), footballeur international américain.
 Khalid Hamid (1961-), joueur de hockey sur gazon pakistanais.
 Massoud Hamid, journaliste syrien.
 Mohsin Hamid (1971-), écrivain pakistanais naturalisé britannique.
 Sefu bin Hamid (1860-1893), marchand d’esclaves.
 Tawfik Hamid (1961-), médecin et auteur égyptien.

Patronyme arabe
Nom théophore